VBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vanuabalavu (Figi)